A Equipe britânica representa a Grã-Bretanha na Fed Cup de tênis. Atualmente compete na Zona Europeia I.

Historia 
A Grã-Bretanha competiu pela primeira vez na Fed Cup em 1963. Seus melhores resultados foram as finais de (1967, 1971, 1972, 1981).

Equipe inaugural
 Ann Jones
 Christine Truman Janes
 Deidre Catt

Equipe atual (2022)
Segundo o ranking de 11 Novembro de 2022

Convocações recentes
Segundo o ranking de abril de 2022

Ver Também 
 Fed Cup
 Copa Davis
 Equipe Britânica de Copa Davis

Ligações externas 
 

Equipes da Fed Cup
Tenis
Tênis do Reino Unido